

Presentación Previa 
El australiano John Millman fue el campeón defensor, pero no pudo defender su título ya que decidió no participar en esta edición.

El austríaco Martin Fischer ganó el título, derrotando al japonés Tatsuma Ito en la final por 3–6, 7–5, 6–4.

Cabezas de serie 

 Go Soeda (Semifinales)
 Ričardas Berankis (Cuartos de final)
 Tatsuma Ito (FINAL)
 Yūichi Sugita ''(Primera ronda)

<ol start="5">
  Hiroki Moriya ''(Cuartos de final)
  Marco Chiudinelli ''(Semifinales)
  Andreas Beck ''(Cuartos de final)
  'Martin Fischer (CAMPEÓN)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Kioto 2014